Čepinski Martinci je naselje u općini Čepin u Osječko-baranjskoj županiji.

Stanovništvo

Izvori

Naselja u Osječko-baranjskoj županiji